Le tournoi de tennis de Pattaya est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1991 se dispute du 15 au .

Yayuk Basuki remporte le simple dames. En finale, elle bat Naoko Sawamatsu, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nana Miyagi et Suzanna Wibowo.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pattaya
 Saison 1991 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1991
Pattaya
1991 en Thaïlande
Tennis en avril 1991